Phyllobiini — триба семейства долгоносиков, подсемейства Entiminae.

Классификация 
 триба: Phyllobiini

Ссылки 

Entiminae